

Toponymie
 Radość est un village polonais dans la voïvodie de Mazovie.
 Radość est un village polonais dans la voïvodie des Basses-Carpates.